Ксуф () — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Эллина и Орсеиды (или сын Эола и внук Зевса). Получил Пелопоннес. Жена Креуса (дочь Эрехтея) родила ему Ахея, Иона и дочь Диомеду.

Братья изгнали Ксуфа из Фессалии, обвинив его в похищении части отцовских богатств. Бежал в Афины и женился на дочери Эрехтея. В споре сыновей Эрехтея о власти он выбрал царем Кекропа, за это остальные сыновья изгнали его. Ксуф отправился в Эгиал, поселился там и умер. Помог Афинам в войне с евбейцами. Ксуф основал аттическое четырехградье: Эною, Марафон, Пробалинф и Трикоринф. Действующее лицо трагедии Еврипида «Ион».

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Ахеи